Gorzkie życie Denise Richards (ang. Denise Richards: It's Complicated) – amerykański program telewizyjny typu reality show. Premierowy odcinek został wyemitowany 26 maja 2008 roku na antenie E!. Emisja ostatniego odcinka odbyła się 26 lipca 2009 roku. W Polsce nadawany był na kanale MTV Polska.

Program opowiada o codziennym życiu aktorki Denise Richards, oraz jej rodziny - córek Sam i Loli, siostry Michelle oraz ojca Irva - już po rozwodzie z aktorem z Charliem Sheenem.

Spis odcinków

Bibliografia 
 

Telewizyjne programy rozrywkowe
Programy typu reality show
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles